Голубићи могу бити:

 Голубићи, мали голубови
 Голубићи, припадници породице Голубић

или

 Голубићи (Калиновик), насељено место у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Голубићи (Опртаљ), насељено место у општини Опртаљ, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Голубићи (Самобор), насељено место у саставу града Самобора, Загребачка жупанија, Република Хрватска
 Железничка станица Голубићи

Види још 
 Голубић
 Голуб